Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе (США) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

1930-е годы в Колумбии
Страны на летних Олимпийских играх 1932 года